Софи Брэй (, родилась 12 мая 1990 года) — британская хоккеистка на траве, нападающая клуба «Ист-Гринстед». В составе сборной Великобритании — чемпион летних Олимпийских игр 2016 года. На международных турнирах представляет Англию, в её составе — чемпионка Европы 2015 года.

Спортивная карьера 
Занималась в детстве хоккеем на траве, футболом и теннисом, представляла графство Суррей на турнирах Великобритании в возрасте 11 лет. Некоторое время играла за команду «Фулхэм Лэдис» (женская команда ФК «Фулхэм»), в возрасте 16 лет выступала за команду по хоккею на траве. Представляет клуб «Ист-Гринстед». За сборную Англии выступала на Играх Содружества в 2014 году (серебряная медалистка) и на чемпионате Европы 2015 (чемпионка). В составе сборной Великобритании выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Личная жизнь 
Родилась во Франции, где её отец работал консультантом по маркетингу. Позже перебралась с семьёй в Клэйгейт, в графство Суррей. Окончила школу Тиффин для девочек и Бирмингемский университет, где изучала психологию.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Олимпийской сборной Великобритании 

Хоккеисты на траве Великобритании
Чемпионы Европы по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве